Николай Дьяконов:
 Дьяконов, Николай Максимович (1925—1982) — Герой Советского Союза.
 Дьяконов, Николай Михайлович (1911—1982) — советский драматург и актёр, театральный режиссёр, лауреат Сталинской премии третьей степени, Заслуженный артист РСФСР.